Виталий Фомин:
 Фомин, Виталий Васильевич (1930—2015) — советский и российский инфекционист, профессор Уральского государственного медицинского университета.
 Фомин, Виталий Михайлович (1927—2020) — белорусский историк.
 Фомин, Виталий Павлович (в монашестве Сергий; род. 1949) — митрополит Воронежский и Борисоглебский.